Програ́мма (от  — пред,  — запись) — термин, в переводе означающий «предписание», то есть заданную последовательность действий. Данное понятие непосредственно связано с понятием алгоритм.

 Компьютерная программа
 Программа (концепция)
 Программная музыка
 Предвыборная программа
 Учебная программа
 Театральная программка

Телевидение и радиовещание 
 Вещательная программа — совокупность вещательных передач. См. ст. Радиоканал и Телевизионный канал (СМИ)
 То же что вещательная передача. См. ст. Телевизионная программа
 Программа передач — расписание телевизионных и (или) радиовещательных передач.
 «Программа передач» — телевизионная передача об истории российского телевидения (Пятый канал).